Метаболизм:
 Метаболизм (биология) — обмен веществ и энергии в живых организмах.
 Метаболизм (архитектура) — направление в архитектуре, зародившееся в Японии.